Ziegenrücker ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Ziegenrücker (1882–1943), deutscher Lehrer und Politiker (Deutsche Reformationspartei, DNVP), MdL Preußen
 Joachim Ziegenrücker (1912–2008), deutscher evangelischer Theologe
 Wieland Ziegenrücker (* 1939), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Ziegenrück
 Ziegenrücken